Сэ́мюэл Ко́нстантин «Сэм» Мараго́с (; ) — американский адвокат и политик-демократ, член Генеральной ассамблеи Иллинойса (1969—1980). Являлся членом Адвокатских палат штатов Иллинойс и Индиана. Ветеран Второй мировой войны.

Будучи активным деятелем греческой общины США и диаспоры в целом, являлся членом Американо-греческого прогрессивного просветительского союза (AHEPA) и Ордена святого апостола Андрея (архонт нотариос Вселенского Патриархата), а также президентом Панаркадской федерации Америки (1984—1986), членом-учредителем Греческой адвокатской палаты США (HBA) и членом исполнительного комитета Объединённого греко-американского конгресса (UHAC).

Биография 
Родился 19 августа 1922 года в Су-Сити, штат Айова в семье греческих иммигрантов. В годы Великой депрессии семья Марагоса перебралась в Чикаго (Иллинойс), где он получил образование в начальной школе Фила Шеридана и .

Окончил Чикагский университет со степенью бакалавра гуманитарных наук (Bachelor of Arts; 1943).

В 1943—1946 годах служил в Армии США, вышел в отставку в звании второго лейтенанта.

В 1948 году окончило юридическую школу имени Джона Маршалла со степенью доктора права. Работал в юридической фирме FAGEL & HABER.

В 1961—1967 годах — эксперт-арбитр Департамента налогов и сборов Иллинойса.

В 1969 году Марагос был приведен к присяге в Палате представителей штата Иллинойс, где он служил до своего назначения в Сенат штата Иллинойс 1 ноября 1976 года. Марагос ушел из Сената Иллинойса 3 декабря 1980 года. Его сменил Гленн Доусон.

В 1992—1995 годах — судья округа Кук.

С 1978 года — член попечительского совета Юридической школы имени Джона Маршалла.

Вместе со своим сыном Дином занимался юридической практикой, владея фирмой Maragos & Maragos. Специализировался на муниципальном и коммерческом праве, завещаниях, налогах, доверительной собственности.

Когда в 1988 году губернатор Массачусетса Майкл Дукакис баллотировался на пост президента США, Марагос был одним из его самых активных сторонников в Иллинойсе.

Умер 23 августа 2005 года от застойной сердечной недостаточности.

Личная жизнь 
В браке с Клео Маврик имел четырёх детей.

Являлся активным прихожанином греческой православной церкви.

Примечания

Ссылки 
 Former Presidents of the Pan Arcadian Federation of America
 Samuel C. Maragos 1922—2005; Ex-judge, lawyer worked 'tirelessly' for causes
 Samuel C Maragos (1922—2005)
 Memorials
 Samuel Maragos
 Sen. Samuel C. Maragos

Выпускники Чикагского университета
Выпускники Школы права имени Джона Маршалла (Чикаго)
Адвокаты США
Члены Демократической партии США
Политики США
Предприниматели США
Архонты Вселенского Патриархата
Доктора права